Bures (Meurthe-et-Moselle), een gemeente in het Franse departement Meurthe-et-Moselle
 Bures (Orne), een gemeente in het Franse departement Orne
 Bures (Engeland), een plaats op de grens van de Britse graafschappen Sussex en Essex

Bures wordt ook gebruikt in de naam van de volgende Franse gemeenten:
Bures-en-Bray,  Seine-Maritime
Bures-les-Monts,  Calvados 
Bures-sur-Dives, Calvados
Bures-sur-Yvette, Essonne

Zie ook 
 gemeenten met de naam Bure (doorverwijspagina)